

Міфологія 
 Титан — одне з божеств (попередників олімпійських богів) — втілення сил природи в давньогрецькій міфології.
 Титан — у переносному значенні людина виняткового розуму й таланту.
 Титан — одне з імен давньогрецького бога сонця Геліоса.

Техніка 
 Титан — великий нагрівач для води
 «Титан» — серія американських ракет-носіїв
  — комп'ютер 1963 року
 Titan — суперкомп'ютер.

Культура 
 «Титан» — роман Теодора Драйзера.
 «Титан після загибелі Землі» — науково-фантастичний анімаційний фільм.
 Титани — у вигаданому всесвіті Warhammer 40000 загальна назва гігантських бойових роботів під командуванням Адептус Механікус.
 Титан — науково-фантастичний трилер 2018 року
 Титан — франко-бельгійський художній фільм 2021 року режисерки Джюулії Дюкурно, який отримав Золоту пальмову гілку 74-го Каннського кінофестивалю в липні 2021 року.

Наука 
 Титан — супутник планети Сатурн.
 Титан — хімічний елемент, метал.
 Титан — назва та частина назви ряду мінералів.

Інше 
 «Титан» — спецпідрозділ МВС України, у структурі Державної служби охорони

Спортивні команди 
 «Титан» — футбольний клуб з міста Армянська.
 «Титан» — футбольний клуб з міста Донецька.
 «Титан» — футбольний клуб з смт. Іршанська.

Див. також 
 Титанія
 Титанік (значення)